Талапский сельский округ:
 Талапский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Талапский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Талапский сельский округ (Кызылординская область) — сельский округ в Кызылординской области.